Борис Виноградов:
 Виноградов, Борис Алексеевич (род. 1948) — депутат Государственной думы Российской Федерации.
 Виноградов, Борис Дмитриевич (1903—1938) — деятель советских спецслужб.
 
 Виноградов, Борис Парфентьевич (1944—2012) — российский тромбонист, заслуженный артист Российской Федерации.
 Виноградов, Борис Степанович (1891—1958) — советский зоолог.